Дранка:
 Дранка — кровельный материал.
 Дранка — колотые или пилёные узкие деревянные дощечки, применяемые для обрешётки стен и потолков под штукатурку.
 Дранка — село на Украине, находится в Тульчинском районе Винницкой области.
 Дранка — река на Камчатке.
 Дранка — река в Калужской области России, приток Медынки.